Antero (Metamorfoses) — personagem de Metamorfoses, obra do poeta latino Ovídio

Pessoas
 Papa Antero — papa do ano 235 a 236
 Antero de Quental — poeta português do realismo
 Antero Paes de Barros — político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de prenomes